Amerikai Egyesült Államok
Welch (Nyugat-Virginia)
Welch (Oklahoma)
Welch (Texas)